Top 16 peut désigner :
 Championnat de France de rugby à XV (redevenu Top 14)
 Top 16 européen de tennis de table
 Équipe cycliste Océane Top 16
 Top 16 de l'Euroligue de basket-ball